Окамви́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Тулуза-14. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31022.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 8 км к северу от Тулузы.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 8049 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 5572 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 4521 были экономически активными, 1051 — неактивными (показатель активности — 81,1 %, в 1999 году было 74,4 %). Из 4521 активных жителей работали 4046 человек (2065 мужчин и 1981 женщина), безработных было 475 (199 мужчин и 276 женщин). Среди 1051 неактивных 436 человек были учениками или студентами, 318 — пенсионерами, 297 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Фоссальта-ди-Портогруаро (Италия, с 1990)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна